

Patronyme 

 Alberto Terry (1929-2006), footballeur péruvien ;
 Alfred Howe Terry (1827-1890), général de l'armée américaine ;
 Aline Terry, joueuse de tennis américaine ;
 Bill Terry (1898-1989), joueur puis manager de baseball américain ;
 Clark Terry (1920-2015), musicien de jazz américain ;
 Dalen Terry (2002-), joueur de basket-ball américain ;
 Edward A. Terry 
 Henry Terry (1868-1952), joueur de cricket français ;
 Jason Terry (1977-), joueur de basket-ball américain ;
  (1839–1882), officier de la marine américaine pendant la guerre civile américaine.
 José Antonio Terry (1878-1954), artiste sourd ;
 Larry Terry (né en 1972), joueur américain de basket-ball ;
 Luther Leonidas Terry (1911-1985), médecin américain, ministre de la Santé des États-Unis de 1961 à 1965 ;
 Nigel Terry (1945-2015), acteur britannique ;
 Paul Terry (1887-1971), animateur, producteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Peter Terry (1926-2017), haut commandant britannique de la Royal Air Force puis gouverneur de Gilbratar ;
 Reyshawn Terry (1987-), joueur américain de basket-ball ;
 Ruth Terry (1920-2016), actrice et chanteuse américaine ;
 Simon Terry (1974-2021), archer britannique.
 Troy Terry (né en 1997), joueur américain de hockey sur glace.
 Twanisha Terry (née en 1999), athlète américaine.

Prénom 
 
 Terry Bisson (1942-), écrivain de science-fiction américain
 Terry Brooks (1944-), écrivain américain de science-fiction
 Terry Cobner (1946-), rugbyman gallois
 Terry Date (1956-), producteur de musique américain
 Terry Fox (1958-1981), athlète canadien
 Terry George (1952-), scénariste britannique
 Terry Goodkind (1948-), écrivain américain
 Terry Kingston (1963-), un ancien joueur de rugby à XV qui a été capitaine de l'équipe d'Irlande,
 Terry Moore (1929-), actrice britannique
 Terry Moore (1954-), auteur de bande dessinée américain
 Terry Pratchett (1948-2015), écrivain anglais
 Terry Riley (1935-), compositeur britannique
 Terry Sawchuk (1929–1970), joueur de hockey canadien
 Terry-Thomas (1911-1990), acteur britannique
 Terry Turner, scénariste
 Terry Zwigoff (1949-), réalisateur américain
Terry Jones (1942-2020), acteur, réalisateur gallois et membre des Monty Python
Terry Gilliam (1940-), acteur, réalisateur américain et membre des Monty Python
Terry Crews (1968-), acteur américain

Toponyme 

 , dans l'Indiana
 Terry, en Louisiane
 Terry, dans le Mississippi
 Terry, dans le Montana
 , dans le Dakota du Sud
 Terry, dans le Tennessee
 Terry, au Texas
 , en Virginie-Occidentale
 Comté de Terry, un comté du Texas

Autres 
 Terry et les Pirates est une bande dessinée américaine créée en 1934 par Milton Caniff.
 Terry, téléfilm canadien diffusé en 2005
 Terry Bogard, personnage principal de la série de jeux vidéo Fatal Fury
 , chien le plus célèbre de l'histoire du cinéma, qui interpréta le rôle de Toto dans Le Magicien d'Oz.
 Terry, personnage de Futurama
 Terry, le Tyrannosaurus de type feu et l'un des dinosaures principaux de Dinosaur King
 , plusieurs navires de la marine américaine

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis